La frase de "Por la cara" se puede referir a lo siguiente:

 Por la cara, frase o modismo del habla coloquial muy típico del idioma español hablado en España y significa "De gratis", por ejemplo: "Nada viene por la cara".
 Por la cara, tema instrumental del trío español Mecano incluida en su álbum "Descanso dominical".
 Por la cara, película estadounidense de 2013 dirigida por Seth Gordon.